Ага́т — минерал, кремнезём, скрытокристаллическая разновидность кварца, SiO2. Представляет собой тонковолокнистый агрегат халцедона со слоистой текстурой и полосчатым распределением окраски. Ювелиры называют агатом также разновидности халцедона без явной слоистости, но с различными включениями, создающими конкретный рисунок: «моховой агат», «агат звездчатый» и другие, однако эти названия являются только торговыми и в научной среде не поддерживаются.

Название 
Знаменитый учёный древности Плиний Старший считал, что название происходит от реки Ахатес () на Сицилии (возможно, современная Караби или Дирилло), другое толкование — от греческого «ἀγαθός» — добрый, хороший, счастливый.

Происхождение агатов 
Происхождение агатов до сих пор окончательно не выяснено. Существуют разные теории происхождения как самих агатовых жеод, так и тонкой полосчатости халцедоновых слоёв в агатах. Предполагается, что агаты медленно формировались в условиях, обеспечивающих протекание периодических процессов, связанных либо с диффузией истинных растворов и их перенасыщением, либо с раскристаллизацией гелей кремнезёма, либо с полимеризацией кремнезёма при образовании халцедона. Зоны агатов могут иметь толщину до 1,5 мкм.

Физико-химические свойства 
Твёрдость 6,5—7. Блеск на изломе тусклый жирный или матовый, у полированной поверхности стеклянный. По химическому составу, как и кварц, это кремнезём, но неоднородной структуры и с большим количеством примесей. Устойчив к кислотам, травится только в HF. Прочный и вязкий. Непрозрачен, просвечивает в краях. В большинстве агатов чередуются слои собственно халцедона и его структурной разновидности — кварцина (лютецина), отличающейся от халцедона направлением удлинения волокон; у халцедона оно перпендикулярно оси «C» (направление удлинения кристаллов кварца), а у кварцина — параллельно ей или с отклонением на 30° (лютецин). Визуально слои кварцина обычно выделяются молочно-белой окраской.

По цвету очень разнообразен, обычно преобладает чередование серо-голубых и белых слоёв. Если с белыми слоями чередуются слои жёлтого, красного, бурого, чёрного или другого цвета, то такая разновидность может иметь собственное название.

Разновидности 
 Агат бастионный (пересечения слоёв и залеченных вторичных трещин образуют рисунок, напоминающий изображения городских пейзажей или бастионов)
 Агат бразильский (с тонкими концентрическими слоями);
 Агат глазковый;
 Агат голубой (сапфириновый)
 Агат чёрный («магический агат»)
 Агат моховой (дендритовый — с древовидными включениями оксидов железа или марганца)
 Агат деревянистый
 Агат дисковый
 Агат звездчатый
 Агат иризирующий

Месторождения 
Месторождения многочисленны, встречается как в изверженных, так и в осадочных породах.

В России в больших количествах агат известен на Урале (Магнитогорск, Каменск-Уральский), плато Ола (Магаданская обл.), на Чукотке, в Ненецком автономном округе (Тиманский кряж, Канинский кряж), в Московской области (в Приокском районе, — Голутвин и у пос. Старая Ситня). В Крыму агаты в качестве вторичного месторождения распространены по всему бассейну рек Альмы и Бодрак. Коренные месторождения Крыма — верховья реки Альма и вулканическая группа Кара-Даг.

Агаты также встречаются в Ахалцихе (Грузия), Иджеване (Армения), Адрасмане (Таджикистан), Минас-Жерайс (Бразилия). Большие россыпи — в Монголии, Уругвае, Индии (Деканское нагорье). Известны также в Германии (Идар-Оберштайн), Украине (Янова Долина, Рафаловка).

Применение 
Ценный поделочный и полудрагоценный камень, широко используется в ювелирном деле и как материал для художественной резьбы.

Применяется в точном приборостроении. Из агата благодаря его прочности и вязкости в соединении с высокой твёрдостью изготовляют ступки и пестики для химико-аналитических работ, призмы для аналитических весов, камни для часов.

Истории и предания, связанные с агатом 

С древних времён использовался для изготовления украшений, печатей, сосудов, а также как материал для вырезания изображений. Обработанный в форме глаза, агат помещался в глазницы статуй и служил для отпугивания чёрных сил.

Во времена Возрождения в Италии считался талисманом у мастеров. Самое крупное изделие из агата хранится в одном из музеев Вены — это почти плоское блюдо диаметром 75 см, вырезанное из цельного камня. Агат давно привлекал внимание ценителей самоцветов, знахарей и алхимиков. Плиний Старший упоминал о легендах, что «агат полезен при лечении укусов пауков и скорпионов» и что «лекарства, растираемые в агатовых ступках, способствуют лечению болезней и счастливому разрешению от бремени». В его трактатах есть упоминания о том, что ношение перстней с агатом якобы может «добавить человеку красноречия и ума, отвратить бурю, помочь в спорте, усмирить гнев».

Влияние на здоровье 
Из Индии и Китая поступали сообщения о таких респираторных заболеваниях, как силикоз, а также о более высокой заболеваемости туберкулезом среди работников агатовой промышленности.

См. также 
 Переливт
 Оникс

Примечания

Литература 
 Рид П. Геммология. — : Мир, 2003.
 Синкенкес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. — : Мир, 1989.
 Ферсман А. Рассказы о самоцветах. — : Наука, 1974.

Ссылки 

 Свойства агатов: фотогалерея, описания
 Кантор Б. З. О генезисе агатов: новые данные.
 Разновидности и свойства агатов; фотогалерея.

Халцедоны
Поделочные камни